Stanisław Kruszewski (1943–2020) – samorządowiec
 Stanisław Kruszewski (1872–1944) – inżynier kolejarz    
 Stanisław Kruszewski (1893–1919) – żołnierz